Schluchsee steht für:
 Schluchsee, ein Stausee im Südschwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schluchsee (Gemeinde), eine Gemeinde im Südschwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schluchseewerk, ein Wasserkraft-Komplex zwischen Schluchsee und Rhein